Олів'є Рохус (, ; нар. 18 січня 1981) — колишній бельгійський тенісист, молодший брат . 2004 року разом з  перемогли у парному розряді Відкритого чемпіонату Франції.
Здобув два одиночні та два парні титули туру ATP.
Найвищу одиночну позицію світового рейтингу — 24 місце досяг 17 жовтня 2005, парну — 29 місце — 5 липня 2004 року.
Завершив кар'єру 2014 року.

При зрості 168см, він був найнижчим тенісистом туру ATP.

Фінали ATP

Одиночний розряд: 10 (2 перемоги, 8 поразок)

Парний розряд: 7 (2 перемоги, 5 поразок)

Досягнення

Одиночний розряд

Парний розряд

Перемоги над гравцями першої 10-ки

Примітки

Посилання 
 
 
 
 
 

Бельгійські тенісисти
Переможці Відкритого чемпіонату Франції з тенісу
Переможці Вімблдонського турніру
Персоналії:Намюр
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2004
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2008
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2012
Переможці юніорського Вімблдонського турніру
Тенісисти на Кубку Гопмана
Переможці турнірів Великого шлему в парному розряді